Keke ou Keké pode se referir à:

Pessoas
 Keke Rosberg
 Keke Palmer
 Clayton Lima Szabo, jogador de futsal conhecido como Keké

Localidades
 Keke (Mali)

Desambiguação